Iraaks voetbalelftal (mannen)
 Iraaks voetbalelftal (vrouwen)